Marina može značiti:

 Marina, vrsta pristaništa
 Marina (općina), općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 Marina (ime), osobno ime
 Marina (slikarstvo), morski pejzaž
 Marina (telenovela), je meksička telenovela
 Marina, biljni rod.